Live at the Key Club – album dei Cinderella del 1999
Live @ the Key Club – album dei Pennywise del 2000
The Sting - Live at the Key Club, L.A. – DVD dei W.A.S.P. del 2001